Соревнования по бегу на 10 000 метров у женщин на чемпионате Европы по лёгкой атлетике в Амстердаме прошли 6 июля 2016 года на Олимпийском стадионе.

Действующей чемпионкой Европы в беге на 10 000 метров являлась Джоанн Пейви из Великобритании.

Рекорды 
До начала соревнований действующими были следующие рекорды.

Расписание 

Время местное (UTC+2)

Медалисты

Результаты 

Финал в беге на 10 000 метров у женщин состоялся 6 июля 2016 года. На старт вышло 18 спортсменок. После отметки 2000 метров вперёд пошла 19-летняя Ясемин Джан, представляющая Турцию. Сразу создав заметное преимущество над преследовательницами, затем она с каждым метром только увеличивала свой отрыв. На финише Джан показала время 31.12,86, что стало новым рекордом Европы среди молодёжи. Из первых семи участниц пять пробежали по лучшему результату в своей карьере.

Обозначения: WR — Мировой рекорд | ER — Рекорд Европы | EUR — Рекорд Европы среди молодёжи | CR — Рекорд чемпионатов Европы | NR — Национальный рекорд | NUR — Национальный рекорд среди молодёжи | WL — Лучший результат сезона в мире | EL — Лучший результат сезона в Европе | PB — Личный рекорд | SB — Лучший результат в сезоне | DNS — Не стартовала | DNF — Не финишировала | DQ — Дисквалифицирована

Примечания

Ссылки 
 

бег